Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Polyphème, un cyclope, fils de Poséidon et de la nymphe Thoosa ;
 Polyphème, fils d'Élatos, chef des Lapithes et d'Hippé, un Argonaute.

En référence au premier, ce nom peut également désigner :

Astronomie 
 Polyphème ou « Coeus » est une planète orbitant autour de Alpha Centauri.

Zoologie 
 Gophère polyphème ou « tortue gaufrée », une espèce de tortue.
 Polyphème d'Amérique, une espèce de papillon.

Œuvres 
 Polyphème, sculpture de Corneille Van Clève en 1681.
 Polyphème, sculpture d'Auguste Rodin en 1888.
 Polyphème, drame lyrique français de Jean Cras sur un livret d'Albert Samain, créé en 1922.
 Polyphème, pièce en 2 actes en vers d'Albert Samain en 1904.
 Fable de Polyphème et Galatée, poème de Luis de Góngora, publié en 1927.

Marine 
 Le Polyphème est un navire auxiliaire de la Marine nationale française (1900-1948).